Sitio de Antioquía puede referirse a algunos de los muchos sitios sufridos por esta ciudad siria:

El Sitio de Antioquía de 51 a.C., por los partos.
El Sitio de Antioquía de 43 a.C., por los romanos.
El Sitio de Antioquía de 240, por los sasánidas.
El Sitio de Antioquía de 252, por los sasánidas.
El Sitio de Antioquía de 260, por los sasánidas.
El Sitio de Antioquía de 540, en que los sasánidas tomaron y saquearon la ciudad.
El Sitio de Antioquía de 968-969, en que los bizantinos reconquistaron la ciudad.
El Sitio de Antioquía de 1084, en que los turcos selyúcidas tomaron la ciudad.
El Sitio de Antioquía de 1097-1098, tras el cual los cruzados capturaron la ciudad.
El Sitio de Antioquía de 1268, tras el cual el sultán Baibars la recapturó.
El Sitio de Antioquía de 1517, que supuso la conquista otomana de la ciudad.